Maffei è un cognome italiano:
Maffei – cognome italiano
Maffei – famiglia italiana

Architettura
Palazzo Maffei – palazzo storico di Modugno in provincia di Bari
Palazzo Maffei – palazzo storico di Verona

Astronomia
Maffei 1 – galassia ellittica nella costellazione di Cassiopea
Maffei 2 – galassia a spirale intermedia nella costellazione di Cassiopea.
18426 Maffei – asteroide della fascia principale

Persone 
Alessandro Maffei – generale italiano
Andrea Maffei – architetto italiano
Andrea Maffei – poeta italiano
Annibale Maffei – generale e diplomatico italiano
Antonio Maffei – storico e storico dell'arte italiano
Antonio Maffei da Volterra – presbitero italiano
Arturo Maffei – atleta e calciatore italiano
Bernardino Maffei – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Carlo Maffei di Boglio – senatore italiano
Carlo Alberto Ferdinando Maffei di Boglio – diplomatico italiano
Cecilia Maffei – pattinatrice di short track italiana
Celso Maffei – letterato italiano
Cesare Maffei – pittore italiano
Clara Maffei – patriota e mecenate italiana, meglio nota come Chiara o Chiarina Maffei
Dan Maffei – politico statunitense
Emilio Maffei – presbitero e patriota italiano
Fabrizio Maffei – giornalista e conduttore televisivo italiano
Francesco Maffei – pittore italiano
Giampietro Maffei – storico e religioso italiano
Gino Maffei – politico italiano
Giovanni Pietro Maffei – religioso e scrittore italiano
Giuseppe Maffei – letterato e religioso italiano
Joseph Anton von Maffei – imprenditore e ingegnere tedesco
Lamberto Maffei – medico e scienziato italiano
Macrina Marilena Maffei – antropologa italiana
Marcantonio Maffei – cardinale italiano
Massimo Maffei – giornalista e scrittore italiano
Michele Maffei – schermidore e dirigente sportivo italiano
Nicola Maffei – politico italiano
Nicola Maffei – ambasciatore italiano
Orazio Maffei – cardinale italiano
Paolo Maffei – astrofisico italiano
Paolo Alessandro Maffei – antiquario e umanista italiano
Raffaele Maffei, detto Volaterranus – umanista e letterato italiano
Scipione Maffei – storico, drammaturgo ed erudito italiano
Timoteo Maffei – arcivescovo cattolico italiano

Aziende 
Maffei – fabbrica tedesca di locomotive, successivamente Krauss-Maffei

Altro
Liceo ginnasio statale Scipione Maffei – liceo classico italiano
Salotto Maffei – luogo di ritrovo di letterati dell'Ottocento a Milano